Мамонтовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Мамонтовском районе Алтайского края России. Административный центр — село Мамонтово.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 10119 человек, в том числе 4676 мужчин и 5443 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 10040 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Малые Бутырки,
 село Мамонтово,
 село Украинка.

Примечания 

Муниципальные образования Мамонтовского района
Сельские поселения Алтайского края